Тола  — біблійний персонаж епохи Ізраїлевих суддів.
  (Фола) — перший син Іссахара, онук патріарха Якова.
 Тола — індійська міра ваги

Топонім 
 Тола — назва до 1988 р. річки Туул у Монголії, правої притоки Орхону